Фріє́р-Фаюе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 31 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 363 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1020,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фрієр-Фаюель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фрієр-Фаюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена